Миньи́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Северный Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 100 км на юг от Орлеана, 38 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 120 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini